

Стадіони 
 Вікторія Парк (Дінгволл) — футбольний стадіон в Дінгволлі, Шотландія, домашня арена ФК «Росс Каунті».
 Вікторія Парк (Гартлпул) — футбольний стадіон в Гартлпулі, Англія, домашня арена «Гартлпул Юнайтед».